Erik Sundblad kan syfta på bland andra:

* Erik Sundblad (1885–1956), svensk sjömilitär och företagsledare 
 Erik Sundblad (1906–1976), svensk målare och tecknare
 Erik Sundblad (1929–1984), svensk civilingenjör och företagsledare